Messier 35, csillagcsoport (nyílthalmaz) az Ikrek csillagképben
Közlekedés
 M35-ös autópálya, az M3-as autópályát Debrecennel összekötő szakasz
Haditechnika
 M35, amerikai általános katonai tehergépkocsi
 M35 Mittlerer Panzerwagen, az ADGZ páncélkocsi jelölése az osztrák hadseregben
 Beechcraft M35 Bonanza, az amerikai többcélú Beechcraft Bonanza repülőgép egyik változata
 Cannone da 47/32 M35, olasz tüzérségi eszköz